De Franse voetbalclub RC Lens speelt sinds 1975 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt RC Lens

Zie ook 
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen
 Deelnemers UEFA-toernooien Frankrijk

RC Lens
RC Lens